ТБ (в написании латиницей TB) и Тб может означать:

Наука и медицина 

 Тербий (химический символ Tb), химический элемент
 Туберкулез (ТБ), хронические инфекционные заболевания
 «Потрясающий бульон», средний рост использованный для выращивания микроорганизмов
 В макроэкономической теории, TB иногда используется как сокращение от торгового баланса, а NX (чистый экспорт), например, в модели ISLM

Технологии 

 Терабит (Tb), единица информации, используемой, например, для количественной компьютерной памяти или ёмкости
 Терабайт (ТБ), единица информации, используемой, например, количественно памяти компьютера или ёмкость
 TB от  (дроссельная заслонка), часть системы воздухозаборника двигателя внутреннего сгорания
 TB от  (торпедный катер), относительно небольшой и быстрый военный корабль предназначен для перевозки торпед в бою
 Boeing TB, американский торпедный бомбардировщик биплан разработанный ВМС США и Boeing, построен в 1927 году
 Nissan TB двигатель, бензиновый двигатель выпущен в 1987 году TB42
 TB от  («возврат текста») в обмене текстовыми сообщениями

Музыка 

 Тенор и бас, оценка для мужского хора
 The Beatles, английская рок-группа, наиболее высоко оцененная и успешная группа в истории современной музыки
 The Beatles (альбом), альбом 1968 года, также известный как «White Album»
 The Bends, альбом 1995 года британской рок-группы Radiohead
 The Block, 2008 альбом американской поп-группы New Kids на блок
 Roland TB-303, бас-синтезатор производства с 1981 по 1984 год

Развлечения 

 Tegami Bachi, серия сё: нэн манги Хироюки Асада
 Toribash, игра, сделанная Nabi Studios
 Кровь Триединства, ряд японских легких романов, написанных Sunao Yoshida
 True Blood, американский телевизионный сериала на канале HBO
 Turf Battles, игра, принадлежащая Smilegate

Спорт 

 Тампа-Бэй Пираты, профессиональная футбольная команда в области Тампа Бэй
 Тампа-Бэй Лайтнинг, профессиональная хоккейная команда в районе Тампа-Бэй
 Тампа-Бэй Рэйз, профессиональная бейсбольная команда в районе Тампа-Бэй
 Тампа-Бэй Сторм, профессиональной футбольной команды арены в Тампе Bay Area
 TB Tvøroyri (Tvøroyrar Bóltfelag), клуб футбола Фарерских Tvøroyri
 Всего баз, бейсбольные статистика

Другое 

 Тако Белл, сеть ресторанов мексиканской кухни быстрого обслуживания
 Тампа-Бэй, большая естественная гавань и устье вдоль Мексиканского залива на западе центральной части побережья Флориды
 Тампа-Бэй Ареа, районе, прилегающем к Тампа-Бэй
 Подростковый ребенок, подросток, который хочет быть ребенком, также инфантилизм
 Подросток, молодой подросток, который следует подростковой тенденции в музыке, моде и культуре
 Tiger Balm, марка бальзама
 Казначейский вексель, государственные облигаций выданные департаментом казначейства Соединенных Штатов
 TrønderBilene, норвежская компания автобус
 Tres Bien, что означает «очень хорошо» по-французски